«Our Farewell» — первый сингл симфоник-метал-группы Within Temptation с их второго студийного альбома Mother Earth.

Концертное исполнение 
Концертное издание DVD Mother Earth Tour включает в себя живое исполнение «Our Farewell» дуэтом с голландской оперной певицей Геа Гийсбертсен.
После выхода альбома The Silent Force песня звучала на нескольких концертах, но после 2006 года не исполнялась вживую до 2012 года, когда была спета в дуэте с Изабеллой Шолтен на концерте в честь 15-летия Within Temptation.

Список композиций 
 «Our Farewell (Radio Version)»
 «Dark Wings»
 «Our Farewell (Album Version)»
 «Our Farewell (Acoustic Version)»

Примечания 

Синглы Within Temptation
Песни 2001 года